Водният филтър от плат е проста и евтина технология за пречистване на питейна вода, разработен в Бангладеш. Пречистването на вода по този метод рязко се увеличава в страните от третия свят – макар че не е напълно безопасен.

Направа 
Стара дреха (сари) се сгъва на осем слоя. Най-подходящо е памучно сари. Топът се увива около чучура на контейнер с вода. Препоръчва се дрехата да се изплакне и изсуши на слънце за няколко часа предватрително. През дъждовният период е препоръчително да се използва някакъв дезинфектант върху плата. Употребявани дрехи са по-ефективни от новите, поради разширението между тъканите.

Техники за оцеляване